Sergej Ivanov (russisk: Сергей Иванов) kan henvise til

 Sergej Ivanov (maler) (1864-1910), en russisk maler
 Sergej Ivanov (politiker) (født 1953), en russisk politiker
 Sergej Ivanov (cykelrytter) (født 1975), en russisk cykelrytter